Cappella di Sant'Andrea – cappella a Chiomonte, Italia
Cappella di Sant'Andrea – cappella a Matera, Italia
Cappella di Sant'Andrea – cappella a Ravenna, Italia
Cappella di Sant'Andrea – cappella a Kos, Slovacchia
Cappella di Sant'Andrea – cappella a Washington, Massachusetts, USA
Cappella di Sant'Andrea – cappella a Woonsocket, Rhode Island, USA